Made in China () — маркировка изделия, указывающая на то, что страной-изготовителем данного изделия является Китайская Народная Республика — Китай.

В начале XXI века на товарах, изготовленных в Китае, также появилась маркировка «Made in PRC» (Made in People’s Republic of China, ).

Также иногда используется в виде поговорки, означающей «Сделано плохо», из-за волны дешёвых подделок из Китая, наводняющих российский рынок с начала 2000-х годов и отличающихся порой крайне низким качеством. Интересно, что в своё время в США аналогично воспринималась маркировка «Made in Japan», данный факт даже был обыгран в художественном фильме Назад в будущее 3.

Скандалы 
Спортивная форма олимпийской сборной США, пошитая дизайнерским домом Ральфа Лорена специально к Олимпиаде 2012 года в Лондоне, оказалась произведенной в Китае. Ярлыки с маркировкой «Made in China» обнаружили дотошные журналисты, и из-за этого разгорелся скандал. Сенаторы и члены палаты представителей посоветовали «собрать эту форму в одну кучу и сжечь её». Было принято решение пошить новую форму уже в США.

См. также 
 Сделано в России
 Made in USA
 Made in EU
 Made in Germany
 Swiss Made

Примечания

Ссылки 
 Американская семья объявила бойкот «Made in China».

Маркетинг
Экономика Китая
Страна происхождения товара